Сењор де Тила има више значења:

 Сењор де Тила (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сењор де Тила (Чапултенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сењор де Тила (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сењор де Тила (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику